Bősze Péter (1935–2011) színész
 Bősze Péter (1938–) orvos